Teshome Dirirsa (Etiopía, 25 de abril de 1994) es un atleta etíope especializado en la prueba de 1500 m, en la que consiguió ser campeón mundial juvenil en 2011.

Carrera deportiva

En el Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo de 2011 ganó la medalla de oro en los 1500 metros, llegando a meta en un tiempo de 3:39.13 segundos que fue su mejor marca personal, por delante de los kenianos Vincent Kiprotich Mutai y Jonathan Kiplimo Sawe.

Referencias

Enlaces externos 
 

Atletas de Etiopía
Etíopes del siglo XXI